Адзю́бжа (, ) — село . Расположено к западу от райцентра Очамчыра в равнинной полосе на побережье Чёрного моря в устье реки Кодор на её левом берегу.

До 1930-х годов в качестве официального названия наряду с «Адзюбжа» употреблялась форма Адзвибжа. В административном отношении село представляет собой административный центр Адзюбжинской сельской администрации (), в прошлом — Адзюбжинский сельсовет.

В селе расположена одноимённая станция Абхазской железной дороги.

Границы 
На севере Адзюбжа граничит с селом Атара; на востоке — с Атарой и Аракичем; на юге — выходит к черноморскому побережью и граничит с селом Кындыг; на западе — по реке Кодор с Гульрипшским районом.

Историческое деление 
Село Адзюбжа исторически подразделяется на восемь посёлков ():
 Агдарра (Ахалдаба)
 Адзюбжа Ахабла (собственно Адзюбжа)
 Ахыуаа
 Баглан
 Балан
 Допуакыт
 Цкургил (Адзых-Ага)
 Джобриа (Аджблыра)

Этимология 
Первоначально село Адзюбжа, или Авидзибжара, располагалось в междуречье Малого и Большого Кодора. У Нордмана село отмечено как Адзвебша, а на карте 1847 года — Авидзибжара. 

В начале XIX века жители этого села были переселены на левый берег Большого Кодора. В связи с этим и название села перекочевало туда же. В материалах ЦГВИА населённый пункт «Аджуипса» (Адзюбжа) идентифицируется с селом Кодор.

Исходная форма комонима  усеченно аҩӡбжьа — «двуречье». Слово представляет собой трёхсложное образование, состоящее из основы числительного ҩ-ба — «два» + ӡы — «вода», а также бжьа или бжьара — «середина, промежуток». Название Аҩӡыбжьара в значении «междуречья» встречается во многих местах Абхазии, а его усечённая форма Аҩӡбжьа (Аҩӡбжьара) в результате метатезы трансформировалась в современное Аӡҩыбжьа.

В грузинских источниках XIX века абхазское Аҩӡыбжьара переводится как Шуа сопели — «Среднее село», а в русских как «Среднеречье».

История 
В конце XIX — начале XX века в Адзюбже поселилось большое число мегрелов и армян; в это же время здесь появляются первые русские поселенцы.

В сталинский период в местность Агдарра на западной окраине села переселяют значительное количество мегрельских и лечхумских крестьян из западных районов Грузии. Посёлку присваивается имя Ахалдаба (груз. «новый посёлок»). Таким образом к началу 1990-х годов численность грузинского и абхазского населения Адзюбжи становится примерно равной.

В ходе грузино-абхазской войны Адзюбжа полностью контролировалась грузинской стороной, абхазская часть села была практически полностью разрушена, а этническое абхазское население покинуло его. После установления абхазскими войсками контроля над Адзюбжей осенью 1993 года грузинское население покинуло село, а посёлок Ахалдаба подвергается постепенному разрушению.

В 2006 году была вновь введена в эксплуатацию не работавшая в течение 13 лет электроподстанция «Адзюбжа-110». Подстанция обеспечивает энергией сёла Адзюбжа, Атара, Кындыг и Аракич.

 Колхоз
В послевоенное время в селе действовал колхоз имени Сталина Очемчирского района. В этом колхозе трудились Герои Социалистического Труда бригадир Георгий Яковлевич Камкия, звеньевые Кондрат Казаутович Кация, Самсон Ханашович Кация, Арсен Варфоломеевич Кобахия, Трифон Ефимович Сичинава и Шалва Семёнович Чочуа.

Население 
Население Адзюбжинского сельсовета по данным переписи 1989 года составляло 3567 человек. По данным переписи 2011 года население сельской администрации Адзюбжа составило 1072 человека, представленное в основном абхазами.

В XIX веке в состав Адзюбжинской сельской общины также входило соседнее село Атара. По данным переписи населения 1886 года, в селении Адзюбжа (без Атары) проживали 706 православных христиан, 38 мусульман-суннитов. По сословному делению в Адзюбже находились 63 дворянина, 7 представителей православного духовенства и 674 крестьянина. Князей и представителей «городских» сословий в Адзюбже не проживало.

Интересное 
Адзюбжа является местом проживания особой этно-расовой группы — абхазских негров. Нет точных сведений о том, как и когда африканцы попали в Абхазию. Известно, что уже в XIX веке все они говорили только по-абхазски и считали себя абхазами. В настоящее время большая часть адзюбжинских негров сильно метисирована, многие покинули село, осев в других частях Абхазии и за её пределами.

Сюжет рассказа Максима Горького «Рождение человека» разворачивается в окрестностях Адзюбжи. В 1980-х годах адзюбжинский роддом в честь этого рассказа был назван «Рождение человека».

Семье основателя абхазской письменной литературы Дмитрия Гулиа, после возвращения на родину из Османской империи, как и другим гумским абхазам-махаджирам, не было позволено поселиться в родном селе Уарча на левобережье Кодора (ныне Гульрипшский район). Гулиа осели в соседнем абжуйском селе Адзюбжа.

Примечания

Литература 
 Кварчия В. Е. Историческая и современная топонимия Абхазии (Историко-этимологическое исследование). — Сухум: Дом печати, 2006. — 328 с.
 Кәарҷиа В. Е. Аҧсны атопонимика. — Аҟәа: 2002. — 686 д.

Населённые пункты Абхазии